Система́тика — многозначный термин:
 Биологическая систематика — раздел общей биологии.
 Языковая систематика — раздел лингвистики.
 «Систематика» — российская ИТ-компания.
 «Систематика» — российская группа компаний.

 См. также